Die Nemzeti Bajnokság 1945/46 war die 43. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Meister wurde zum siebenten Mal Újpest Budapest.

Modus 
Die Mannschaften wurden zunächst in zwei Gruppen mit je 14 Teams eingeteilt. Die ersten fünf Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für die Meisterrunde, die zweiten fünf Mannschaften für die Abstiegsrunde. Alle Gruppen wurden mit Hin- und Rückspielen ausgetragen, wobei die Ergebnisse untereinander für Meister- und Abstiegsrunde übernommen wurden. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Die letzten vier Mannschaften beider Vorrundengruppen sowie die letzten sechs Mannschaften der Abstiegsrunde stiegen ab.

Vorrunde

Gruppe Ost 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Gruppe West 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Meisterrunde 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Abstiegsrunde 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)
 Gruppe Ost auf magyarfutball.hu (ungarisch)
 Gruppe West auf magyarfutball.hu (ungarisch)
 Meisterrunde auf magyarfutball.hu (ungarisch)
 Abstiegsrunde auf magyarfutball.hu (ungarisch)

Einzelnachweise 

1946
Fußballsaison 1945/46